

Национальный отбор

Полуфинал 

Вероятно, песню Бориса Новковича исполнит дуэт Vesna Pisarovic & Giuliano.

Резервные песни:
1. Sandra Bagaric «Kao Jedno»
2. Mario Battifiaca «Ma Gdje Bila»
3. Sasa Jakelic «San»
4. Klapa Kampanel «Ma Ja Tosamo Zamislam»

Отборочное жюри:
Silvije Glojnaric (HRT), Robert Urlic (HR), Mirko Fodor (HTV), Zeljen Klasterka (HTV), Aleksandar Kostadinov (HTV), Durdica Ivankovic (HR)

Финал 

В финале к победителям полуфинала присоединились 10 песен, написанных специально приглашенными авторами.

Их список:

 Rajko Dujmic
 Zrinko Tutic (Danijela Pintaric)
 Nenad Nincevic and Miro Buljan (Ana Bebic & Viva)
 Tonci Huljic (Игор Цукров)
 Ante Pecotic (Arija)
 Boris Dzurdzevic (Franka Batelic)
 Denis Dumancic (Leteci Otred)
 Husein Hasanefendic Hus
 Мирослав Шкоро (Prva liga)
 Miroslav Rus (Rusway)

В полуфинале 
В полуфинале Игор выступил 1-м и занял 13-е место с 33 баллами. Однако это не помешало ему попасть в финал, поскольку жюри выбрало Хорватию в качества финалиста вместо Сербии, которая заняла 10-е место в полуфинале.

Финал 
В финале Игор выступал 5-м и занял 18-е место с 45 баллами. 12 баллов ему подарила .

Ссылки 
 Официальный сайт Евровидения

Примечания 

Страны на «Евровидении-2009»